Betónica puede referirse a:

 El nombre común de la planta Betonica officinalis.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.